Charles Allen White Jr., znany jako Charlie White (ur. 24 października 1987 w Dearborn) – amerykański łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Meryl Davis. Mistrz olimpijski z Soczi (2014), wicemistrz olimpijski z Vancouver (2010), brązowy medalista olimpijski z Soczi (2014, drużynowo), dwukrotny mistrz świata (2011, 2013), 3-krotny mistrz czterech kontynentów (2009, 2011, 2013), multimedalista finału Grand Prix (pięć zwycięstw w latach 2010–2014) oraz 6-krotny mistrz Stanów Zjednoczonych (2009–2014). Oficjalnie zakończył karierę amatorską 22 lutego 2017.

Życie prywatne 
White Jr. jest synem Jacqui i Charliego White Sr. Ma zdiagnozowaną astmę. Studiuje nauki polityczne na University of Michigan.

W 2014 roku brał udział w 18. edycji amerykańskiego programu Dancing with the Stars w parze z Sharną Burgess. Zajęli piąte miejsce, zaś program wygrała partnerka sportowa Charliego – Meryl Davis.

25 kwietnia 2015 roku ożenił się z Tanith Belbin, łyżwiarką figurową i srebrną medalistką olimpijską 2006 z Turynu. W październiku 2017 r. magazyn International Figure Skating potwierdził, że para spodziewa się pierwszego dziecka. W grudniu 2017 r. na świat przyszedł ich syn Charlie Jr.

Osiągnięcia 
Z Meryl Davis

Nagrody i odznaczenia 
 Amerykańska Galeria Sławy Łyżwiarstwa Figurowego – 2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Amerykańscy choreografowie
Choreografowie łyżwiarstwa figurowego
Ludzie urodzeni w Dearborn (Michigan)
Urodzeni w 1987